Antara – poliester pokryty teflonem; pokrycie stosowane w obiciach tapicerskich
 Opel Antara
 Antara – indonezyjska agencja informacyjna
 Antara (muzyka) – klasyczna muzyka hinduska (muzyka hindustańska)
 Antara (instrument muzyczny) (Siku)
 Antara – szpital psychiatryczny w mieście Kalkuta, Indie.
Osoby o tym imieniu lub nazwisku:
 Antara Mali – aktorka indyjska
 Antara – imię kobiece z bollywoodzkiego dramatu Shabd (film)
 Antara Chowdhury – córka Salil Chowdhury (kompozytor indyjski)
 Antarah ibn Shaddad – arabski poeta
 Antara Mitra – wokalistka, aktorka indyjska
 Antara Dev Sen – dziennikarka indyjska